Steinriegel steht für:
 Steinriegel, Wälle aus aufgelesenen Steinen

Steinriegel heißen folgende geographische Objekte:
 Steinriegel (Gemeinde Kitzeck im Sausal), Ortsteil von Kitzeck, Steiermark

 Steinriegel (Fischbacher Alpen), 1577 m, riegelförmiger Berg mit Windpark, bei Mürzzuschlag, Steiermark

Siehe auch:
 Steinriegl